Johanson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kjell Arne Johanson
 Carl Johan Johanson